В 2014 году розыгрыш Кубок России по футболу среди женщин состоялся по новой схеме. На разных предварительных этапах выступали разные по силе коллективы.

Первый Отборочный тур (1/32 финала)

Второй Отборочный тур (1/16 финала)

Третий Отборочный тур (1/8 финала)

Турнирная сетка

Матчи

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Финальный матч

Бомбардиры турнира 
без учёта мячей забитых в сериях послематчевых пенальти

Ссылки 
 
 RSSSF

Кубок России по футболу среди женщин
2014 год в женском футболе
Спорт в России в 2014 году
Футбол в России в 2014 году